Vasilij Jakovlevič Čičagov (1726-1809), ammiraglio russo.
Pavel Vasilievič Čičagov (1767-1849), ammiraglio russo, figlio di Vasilij.